Detskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Detskoje (Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow der Oblast Kaliningrad (Kinderweitschen, 1938–1946 Kinderhausen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 Detskoje (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Götzendorf, Vorwerk des Gutes Sanditten, Kreis Wehlau/Ostpreußen)
 Detskoje Selo (Kinderdorf), Name der Stadt Puschkin von 1918 bis 1937, siehe Puschkin (Stadt)